Василий Андреевич Пинчук:
 Пинчук, Василий Андреевич (1933—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Пинчук, Василий Андреевич (род. 1994) — российский футболист.